FMEP (album), un EP du groupe Fireball Ministry
 FMEP (aérodrome), le code OACI de l'aérodrome de Saint-Pierre-Pierrefonds (La Réunion, France)